slap

BiH:
 Slap (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica

Crna Gora:
 Slap (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad